Трофей (, від  — τροπή) — пам'ятка перемозі, знак подвигу, змушування до втечі супротивника, здобуте військове та інше спорядження набуте під час конфлікту, речовий доказ перемоги або подвигу.

 Трофей (військова справа) — винагорода, що була захоплена в результаті перемоги над противником.
 Трофей Браво — винагорода у футболі.
 Трофеї мисливські
 Трофей Везини — винагорода у хокеї.
 Трофеї кохання (яйце Фаберже) — ювелірний виріб.
 Пам'ятний трофей Колдера — винагорода у хокеї.
 Трофей Футбольної Ліги
 Трофей Футбольної Асоціації
 Трофей Моріса Рішара — винагорода у хокеї.
 Трофей FSF — винагорода у футболі.
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса — винагорода у хокеї.
 Трофей Пічічі — винагорода іспанської газети.
 Трофей Луїджі Берлусконі — футбольний турнір.
 Трофей — Кубок європейських чемпіонів — винагорода у футболі.
 Трофей — Кубок УЄФА — винагорода у футболі.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — винагорода у хокеї.

Примітки 

Багатозначні терміни